Ernst Decani, Szinnyeinél Decani Ernő (Beszterce, 1801. május 28. – Buda, 1860. augusztus 20.) orvos.

Élete
A gymnasiumot szülővárosában járta s a bécsi egyetem hallgatója volt, azután 1827-ben a paduai egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. Hazájába visszatérve, 1829-ben Nagysinken lett városi és 1831-ben kamarai orvos az abrudbányai kincstárnál. 1842 októberében zalatnai királyi bánya-kincstári orvossá nevezték ki.

Munkái
Dissertatio inaug. medica de graviditate extrauterina, accedit Descriptio memorandae cujusdam graviditatis tubae dextrae. Petavii, 1827.

Források

 

Erdélyi szász orvosok
Beszterceiek
1801-ben született személyek
1860-ban elhunyt személyek